Die Ordnung Nidovirales umfasst vier Familien von Viren mit einem nicht-segmentierten, einzelsträngigen RNA-Genom von positiver Polarität. Der Name leitet sich von  ab, was auf die geschachtelten (engl. ) messenger-RNAs der Nidovirales anspielt. Die drei Familien der Nidovirales unterscheiden sich hinsichtlich der Struktur und Funktion der viralen Replikase (RNA-Polymerase) von allen anderen RNA-Viren. Aufgrund von Strukturuntersuchungen dieser Replikasen sprach man zunächst von einer „Coronavirus-like superfamily“ Dies ist der Grund einer sonst nicht vorgenommenen Zusammenfassung anderer Familien in eine Ordnung.
Die Vertreter der Nidovirales verursachen wichtige Infektionen bei Säugetieren (besonders die Familie Coronaviridae). Lediglich die Familie Roniviridae wird nur bei Krustentieren gefunden.

Genom 
Die Nidovirales haben vergleichsweise große RNA-Genome von 13–16 kb (Arterivirus) bis zu 28–31 kb (Coronaviridae). In dieser Unterfamilie befindet sich auch jenes Virus mit dem bislang größten bekannten nicht-segmentierten RNA-Genom, das Maus-Hepatitisvirus (MHV) mit einer Größe von 31.526 nt. Die genomische RNA der Nidovirales ist polyadenyliert und besitzt (außer bei der Gattung Okavirus) eine Cap-Struktur an ihrem 5'-Ende. Typisch ist die Strategie der Nidovirales bei der Transkription der viralen mRNAs. Die verschiedenen Transkripte mindestens eines Leserahmens besitzen das gleiche polyA-Ende, jedoch verschiedene Startpunkte, sie sind daher polycistronische (nested) mRNAs.

Systematik 
Nach Vorgabe des ICTV mit Stand März 2020 gliedern sich die Nidovirales wie folgt:

 Ordnung Nidovirales
 Unterordnung Abnidovirineae
 Familie Abyssoviridae
 Unterfamilie Tiamatvirinae
 Genus Alphaabyssovirus
 Subgenus: Aplyccavirus

 Familie  Arteriviridae
 Unterfamilie Crocarterivirinae
 Genus Muarterivirus

 Unterfamilie Equarterivirinae
 Genus Alphaarterivirus (früher Spezies Alphaarterivirus equid alias Equartevirus mit Equine arteritis virus)

 Unterfamilie Heroarterivirinae
 Genus Lambdaarterivirus (mit Spezies Lambdaarterivirus afriporav inkl. African pouched rat arterivirus)

 Unterfamilie Simarterivirinae (frühere Gattung Simartevirus)
 Genus Deltaarterivirus
 Subgenus: Hedartevirus (mit Spezies Deltaarterivirus hemfev inkl. Simian hemorrhagic fever virus)
 Genus Epsilonarterivirus
 Subgenus: Sheartevirus
 Spezies Simian hemorragic fever virus (alias Epsilonarterivirus hemcep, SHEV)
 Genus Etaarterivirus
 Genus Iotaarterivirus
 Subgenus: Debiartevirus (mit Spezies Iotaarterivirus debrazmo inkl. DeBrazza's monkey arterivirus)
 Subgenus: Kigiartevirus
 Subgenus: Pedartevirus
 Genus Thetaarterivirus
 Subgenus: Kaftartevirus
 Subgenus: Mitartevirus
 Genus Zetaarterivirus

 Unterfamilie Variarterivirinae
 Genus Betaarterivirus
 Subgenus: Ampobartevirus
 Spezies PRRS-2-Virus (engl. Betaarterivirus suid 2)
 Subgenus: Chibartevirus
 Subgenus: Eurpobartevirus
 Spezies PRRS-1-Virus (engl. Betaarterivirus suid 1)
 Genus Gammaarterivirus (mit Spezies Gammaarterivirus lacdeh mit Lactate dehydrogenase-elevating virus)
 Genus Nuarterivirus

 Unterfamilie Zealarterivirinae (frühere Gattung  Nesartevirus)
 Genus Kappaarterivirus

 Unterfamilie nicht klassifiziert
 Spezies „Porcine reproductive and respiratory syndrome virus“ (PRRSV, vorgeschlagen)
 Spezies „Southwest baboon virus 1“ (vorgeschlagen)

Aufgrund der Reorganisation dieser Familie gibt es die früheren Gattungen Dipartevirus, Nesartevirus, Porartevirus und Simartevirus nicht mehr.

 Familie  Cremegaviridae
 Unterfamilie Rodepovirinae
 Genus Pontunivirus

 Familie  Gresnaviridae
 Unterfamilie Reternivirinae
 Genus Cyclophivirus

 Familie  Olifoviridae
 Unterfamilie Gofosavirinae
 Genus Kukrinivirus

 Unterordnung Cornidovirineae
 Familie  Coronaviridae
 Unterfamilie Letovirinae
 Genus Alphaletovirus
 Subgenus: Milecovirus (mit Spezies: Microhyla letovirus 1)

 Unterfamilie Orthocoronavirinae
 Genus Alphacoronavirus
 Subgenus: Colacovirus
 Subgenus: Decacovirus
 Subgenus: Duvinacovirus (mit Spezies Human coronavirus 229E)
 Subgenus: Luchacovirus
 Subgenus: Minacovirus
 Subgenus: Minunacovirus (mit Spezies Bat coronavirus HKU8)
 Subgenus: Myotacovirus
 Subgenus: Nyctacovirus
 Subgenus: Pedacovirus (mit Spezies Feline infectious peritonitis virus)
 Subgenus: Rhinacovirus
 Subgenus: Setracovirus (mit Spezies Human coronavirus NL63)
 Subgenus: Soracovirus
 Subgenus: Sunacovirus
 Subgenus: Tegacovirus (mit Spezies Porcine epidemic diarrhea virus)
 Genus Betacoronavirus
 Subgenus: Embecovirus (mit Spezies Human coronavirus HKU1 und Betacoronavirus 1 inkl. Human coronavirus OC43)
 Subgenus: Hibecovirus
 Subgenus: Merbecovirus (mit Spezies MERS-Coronavirus)
 Subgenus: Nobecovirus
 Subgenus: Sarbecovirus (mit Spezies SARS-Coronavirus inkl. SARS-CoV-2)
 Genus Gammacoronavirus
 Subgenus: Brangacovirus
 Subgenus: Cegacovirus (mit Spezies Beluga Whale coronavirus SW1)
 Subgenus: Igacovirus (mit Spezies Avian coronavirus alias Avian infectious bronchitis virus)
 Genus Deltacoronavirus
 Subgenus: Andecovirus (mit Spezies Wigeon coronavirus HKU20)
 Subgenus: Buldecovirus (inkl. früherem Subgenus Moordecovirus – mit Spezies Common moorhen coronavirus HKU21 und „Sparrow coronavirus HKU17“ – vorgeschlagen)
 Subgenus: Herdecovirus

 Unterordnung Mesnidovirineae
 Familie  Medioniviridae
 Unterfamilie Medionivirinae
 Genus Turrinivirus
 Subgenus: Beturrivirus (mit Spezies Turrinivirus 1 inkl. Beihai Nido-like virus 1)

 Unterfamilie Tunicanivirinae
 Genus Bolenivirus
 Subgenus: Balbicanovirus

 Familie Mesoniviridae
 Unterfamilie Hexponivirinae
 Genus Alphamesonivirus
 Subgenus: Casualivirus
 Subgenus: Enselivirus (mit Spezies Alphamesonivirus 8 inkl. Nse virus)
 Subgenus: Hanalivirus
 Subgenus: Kadilivirus
 Subgenus: Karsalivirus
 Subgenus: Menolivirus (mit Spezies Alphamesonivirus 9 inkl. Meno virus)
 Subgenus: Namcalivirus (mit Spezies Alphamesonivirus 1 inkl. Nam Dinh virus)
 Subgenus: Ofalivirus

 Unterordnung Monidovirineae
 Familie  Mononiviridae
 Unterfamilie Mononivirinae
 Genus Alphamononivirus
 Subgenus: Dumedivirus

 Unterordnung Nanidovirineae
 Familie  Nanghoshaviridae
 Unterfamilie Chimanivirinae
 Genus Chimshavirus

 Familie Nanhypoviridae
 Unterfamilie Hyporhamsavirinae
 Genus Sajorinivirus

 Unterordnung Ronidovirineae
 Familie Euroniviridae
 Unterfamilie Ceronivirinae
 Genus Charybnivirus
 Subgenus: Cradenivirus (mit Spezies Charybnivirus 1 inkl. Beihai Nido-like virus 2)
 Subgenus: Wenilivirus (mit Spezies Decronivirus 1 inkl. Wenling nido-like virus 1)
 ohne Gattugszuordnung:
 Spezies Wenzhou Nido-like virus 1

 Unterfamilie Crustonivirinae
 Genus Paguronivirus
 Subgenus: Behecravirus (mit Spezies Paguronivirus 1 inkl. Beihai hermit crab virus 4)

 Familie  Roniviridae
 Unterfamilie Okanivirinae
 Genus Okavirus
 Subgenus: Tipravirus (mit Spezies Okavirus 1,Gill-associated virus und  Yellow head virus)

 Unterordnung Tornidovirineae
 Familie  Tobaniviridae
 Unterfamilie Piscanivirinae
 Genus Bafinivirus (früher zu Coronaviridae:Torovirinae)
 Subgenus: Blicbavirus (mit Spezies  Güster-Virus en. )
 Subgenus: Pimfabavirus (mit Spezies Goldelritzen-Nidovirus en. )
 Genus Oncotshavirus
 Subgenus: Salnivirus (mit Spezies Königslachs-Bafinivirus en. )

 Unterfamilie Remotovirinae
 Genus Bostovirus
 Subgenus: Bosnitovirus

 Unterfamilie Serpentovirinae
 Genus Infratovirus
 Subgenus: Hepoptovirus
 Subgenus: Xintolivirus (mit Spezies Infratovirus 1 inkl. Xinzhou toro-like virus)
 Genus Lyctovirus
 Subgenus: Rebatovirus
 Genus Pregotovirus (inkl. früherem Genus Tiruvirus)
 Subgenus: Roypretovirus (mit Spezies Ball python nidovirus 1)
 Subgenus: Snaturtovirus
 Subgenus: Tilitovirus
 Genus Sectovirus
 Subgenus: Sanematovirus (mit Spezies Sectovirus 1 inkl. Xinzhou nematode virus 6)

 Unterfamilie Torovirinae (früher zu Fam. Coronaviridae)
 Genus Torovirus
 Subgenus: Renitovirus (mit Spezies Porcine torovirus und Bovine torovirus inkl. Breda virus)

 Unterordnung nicht klassifiziert
 „ShiM-2016 Nido-like viruses“
 Spezies Hubei tetragnatha maxillosa virus 7
 Spezies Wuhan insect virus 19
 Spezies Wuhan nido-like virus 1
 Spezies Fuefuki virus

Im folgenden Kladogramm nach Mang Shi et al. (2016) wurden die Bezeichnungen gemäß ICTV MSL #35 (Stand März 2020) aktualisiert:

Literatur 
 A. M. Q. King, M. J. Adams, E. B. Carstens, E. J. Lefkowitz (Hrsg.): Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Amsterdam 2012 ISBN 978-0-12-384684-6, S. 785–795
 C.M. Fauquet, M.A. Mayo et al.: Eighth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, London, San Diego, 2005
 David M. Knipe, Peter M. Howley et al. (Hrsg.): Fields' Virology, 4. Auflage, Philadelphia 2001

Weblinks 
 Nidovirales: Familien, Genera und Spezies (NCBI)

Belege 

Virusordnung